Geografia:
Cerro Catedral, una muntanya de l'Argentina.
Cerro Catedral, un turó de l'Uruguai i el seu punt més alt.